Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1958 je dvaindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 1. marcem  in 9. marcem 1958 v Lahtiju, Finska, v osmih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1958
1958 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju